Jozef van Nazareth, een persoon uit het Nieuwe Testament
Sint-Jozef (Brugge), een wijk in de stad Brugge, provincie West-Vlaanderen, Vlaams Gewest, België
Sint-Jozef (Eeklo), een wijk in Eeklo, provincie Oost-Vlaanderen, Vlaams Gewest, België
Sint-Jozef ('s-Heerenberg)
Sint-Jozef (Hooglede), een plaats in de gemeente Hooglede, provincie West-Vlaanderen, Vlaams Gewest, België
Sint-Jozef (Rijkevorsel), een plaats in de gemeente Rijkevorsel, provincie Antwerpen, Vlaams Gewest, België
Sint-Jozef (Vosselaar), een plaats in de gemeente Vosselaar, provincie Antwerpen, Vlaams Gewest, België
Londerzeel Sint-Jozef, een dorp in de gemeente Londerzeel, provincie Vlaams-Brabant, Vlaams Gewest, België
Sint-Jozef Borsbeek, een school in Borsbeek, provincie Antwerpen, België
Sint-Jozef Mortsel, een school in Mortsel, provincie Antwerpen, België
Sint-Jozef Ternat, een school in Ternat, provincie Vlaams-Brabant, Vlaams Gewest, België
Sint Jozef Geel, een school in Geel, provincie Antwerpen, Vlaams Gewest, België.￼

Brouwerij Sint-Jozef (Appels), een voormalige brouwerij in Appels, stad Dendermonde, provincie Oost-Vlaanderen, Vlaams Gewest, België
Brouwerij Sint-Jozef (Opitter), een brouwerij in Opitter, stad Bree, provincie Limburg, Vlaams Gewest, België

Zie ook
 Saint Joseph (doorverwijspagina)
 Saint-Joseph (doorverwijspagina)
 Sankt Josef
 Sint-Joseph (doorverwijspagina)
 Sint-Jozefkerk (doorverwijspagina)
 Sint-Jozef-Olen
 Sint-Jozefkapel